Salmās kan syfta på följande platser:

Iran 

 Salmās (kommunhuvudort i Iran), Västazarbaijan, 
 Shahrestān-e Salmās, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar